Jméno a příjmení Ondřej Pávek nosí tyto osobnosti:

 Ondřej Pávek (cyklista) (* 1980) – český profesionální cyklista
 Ondřej Pávek (kněz) (* 1969) – farář (do r. 2019) farnosti u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha